Ми́са () — река в Латвии.

Длина — 108 км, площадь бассейна — 903 км². Истоки реки находятся в Вецумниекском крае, далее Миса протекает по территории Земгале, где впадает в реку Иецава в районе Озолниеки. Почвы бассейна реки в основном торфяные, часто заболоченные.

Крупнейшие притоки — Тальке (34 км) и Звиргзде (30 км), оба правые. Крупнейший населённый пункт на реке — Озолниеки.

Примечания 

Бассейн Лиелупе
Реки Иецавского края
Реки Балдонского края
Реки Олайнского края
Реки Кекавского края
Реки Вецумниекского края
Реки Озолниекского края
Ценская волость
Барбельская волость
Стелпская волость
Валленская волость
Вецумниекская волость
Озолниекская волость
Балдонская волость
Кекавская волость
Олайнская волость